Löschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Löschmann (* 1935), deutscher Germanist, Anglist, Philologe und Pädagoge/Didaktiker
 Detlef Löschmann (* 1958), deutscher Rundfunkjournalist, Dozent, Medientrainer und App-Entwickler